Binjiang bezeichnet:

 Binjiang (滨江区), Stadtbezirk der Stadt Hangzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Binjiang (Guixi) (滨江镇), Großgemeinde der Stadt Guixi in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Binjiang (Taixing) (滨江镇), Großgemeinde der Stadt Taixing in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Binjiang (Daowai) (滨江街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Daowai in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Binjiang (Dujiangyan) (滨江街道), Straßenviertel der Stadt Dujiangyan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Binjiang (Haimen) (滨江街道), Straßenviertel der Stadt Haimen in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Binjiang (Haizhu) (滨江街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Haizhu in der chinesischen Provinz Guangdong
 Binjiang (Lucheng) (滨江街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lucheng in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Binjiang (Nanbu) (滨江街道), Straßenviertel im Kreis Nanbu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Binjiang (Ningjiang) (滨江街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Ningjiang in der chinesischen Provinz Jilin
 Binjiang (Qingyuan) (滨江街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qingyuan in der chinesischen Provinz Jiangxi